Frank-Thorsten Krell (né en 1966) entomologiste allemand et américain et paléoentomologiste, spécialiste des scarabées.
 William Krell (1868-1933) est un pianiste et compositeur américain de musique ragtime.